Тамара Васильевна Кокорина (29.06.1952, г. Барнаул — 01.03.2019, г. Барнаул) — художественный руководитель и главный балетмейстер образцового художественного коллектива «Детского театра-студии эстрадного танца «Хорошки», заслуженный работник культуры России.

Творческая деятельность 
Азы искусства Тамара Васильевна начала постигать еще в 15 лет, и очень быстро добилась высоких результатов. Танцевала в кружке бальных танцев при Краевом дворце пионеров, позже в молодежном ансамбле «Юность». Без больших усилий прошла в культпросветучилище, затем поступила на хореографическое отделение в Институт культуры Алтайского края, который закончила в 1980 году.

В 1982 году создала «Хорошки» на базе Дома культуры Барнаульского меланжевого комбината, в 1999 году театр-студию перевели в Государственную филармонию Алтайского края.

Под руководством Тамары Васильевны коллектив побывал на многих престижных фестивалях и конкурсах.

Театр-студия «Хорошки» – лауреат Всероссийского фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», лауреат Международного фестиваля «Славянские каникулы» в Болгарии, лауреат Международного фестиваля «Дни российской культуры в Париже», неоднократный лауреат Международного фестиваля-конкурса художественного творчества народов стран СНГ в Санкт-Петербурге, обладатель I премии Международного конкурса «Роза ветров» в городе Москве, обладатель Гран-при III конкурса хореографического искусства Алтая «Навстречу солнцу» и Гран-при Открытого регионального конкурса «Звезды Кузбасса-2006», обладатель двух бронзовых наград Всероссийских Дельфийских игр 2003 и 2007 года, лауреат танцевальной премии города Барнаула.

Коллектив вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского творчества. «Хорошки» активно участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях города и края.

В 2003 году образцовому детскому театру-студии «Хорошки» присвоено звание «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края».

Тамара Васильевна считала, что хореография должна прежде всего воспитывать. Каждый танец должен нести в себе смысловую нагрузку, духовно обогащать детей. Поэтому к выбору репертуара она относилась очень тщательно, старалась не только развивать чувство прекрасного, но и культивировать патриотизм, гражданственность, чтобы дети помнили свои истоки, знали русские традиции и танцы.

Коллектив всегда отличался особенным, оригинальным стилем, высоким исполнительским мастерством. Название «Хорошки» появилось из девиза: «делать все хорошо».

Изначально Кокорина Т.В. ставила для коллектива творческие номера сама, но позже стала сотрудничать с именитыми балетмейстерами, такими, как заслуженный артист России Виктор Селиверстов, Андрей Зелтынь (театр танца «Сибирский калейдоскоп»), Людмила Тищенко (шоу-балет «Аура»).

За годы творческой деятельности создано более 60 хореографических произведений, непохожих друг на друга, нестандартных, основанных на синтезе танца, акробатики, гимнастики. Среди самых оригинальных и красочных – «Шахматное королевство», «Русь былинная», «Свет на воде», «Дроля мой», «Домовята», «Лапоточки» и др.

В 2008 году реализован уникальный проект – вокально-хореографическая сказка «Чиполлино» совместно с оркестром «Сибирь» под руководством Н.А. Комиссарова.

После смерти Тамары Васильевны в 2019 году коллектив возглавил выпускник — Алексей Санчес-Бускато.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Алтайского края

Официальный сайт города Барнаула

Официальный сайт Филармонии Алтайского края

Детский театр-студия эстрадного танца "Хорошки" (сообщество VK)

Балетмейстеры России